Flatey – wyspa w zatoce Breiðafjörður.
 Flatey – wyspa w zatoce Skjálfandi.

Zobacz też 
 Flateyjarbók – islandzki rękopis stworzony w średniowieczu, odnaleziony na wyspie Flatey.